Aubey ist der Familienname folgender Personen:

 Lucien Aubey (* 1984), kongolesisch-französischer Fußballspieler
 Serge Aubey (* 1953), französischer Radrennfahrer